Фосберг — фамилия, известные носители:

 Фосберг, Фридрих-Август (1800—1870) — немецкий нумизмат.
 Фосберг, Фрэнсис Раймонд (1908—1993) — американский ботаник.